Hualgayoc (stad), een stad in Peru
Hualgayoc (provincie), een provincie van Peru
Hualgayoc (district), een district van Peru